Neuenfeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Neuenfeldt (* vor 1975), deutsche Fußballspielerin
 Georg Neuenfeldt (1627–1673), deutscher Philosoph
 Susann Neuenfeldt (* 1974), deutsche Theaterregisseurin